Termenul „Henneberg” se poate referi la:

Henneberg (Thüringen) comună din Turingia, Germania
Ducatul Henneberg din landul Thüringen de sud ce aparținea unei famiili nobiliare de origine francă.
Cetatea Henneberg care aparținea ducilor de Henneberg